Abakan
 Rio Abakan
 Montanhas de Abakan

Desambiguações de topônimos